Legno serpente o amoretto è il nome comune impiegato usualmente per indicare il legno ottenuto da tre specie vegetali:
Acacia xiphophylla (fam. Fabaceae) dell'Australia
Brosimum guianense (o Piratinera guianensis, fam. Moraceae) dell'America del Sud
 specie di Colubrina (fam. Rhamnaceae) del Nord America